Haagse Trekvliet, een kanaal tussen de Vliet en het centrum van Den Haag
Trekvliet (Leiden), een kanaal tussen de Vliet en de Oude Rijn bij Leiden